Эдман Айвазян (; , Тегеран — , Лондон) — иранский и английский  армянского происхождения.

Биография 
Эдман Айвазян родился 20 августа 1932 года в Тегеране в армянской семье. Тяга к рисованию проявилась у него в 13 лет. В Исфахане изучал персидскую культуру. В 16 лет Айвазян завоевал медаль «Молодые люди» на Международном художественном конкурсе, а в 1957 году, в возрасте 25 лет он получил первую премию, присуждаемую современными иранскими художниками и министерством культуры Ирана. После этого с целью продолжения образования он отправился в Рим, где в местной академии художеств проучился с 1964 по 1966 год. После Италии на постоянное место жительства переехал в Лондон. В 1984 году был выпущен в свет фотоальбом под названием «Армянская деревня», в котором были размещены его основные работы. В частности цикл картин, посвящённый армянской тематике. Одной из самых известных работ художника является 250-метровый каллиграфический фриз, созданный им в 1985 году и расположенный в эр-риядском международном аэропорту «Король Халид». Кроме этого Эдман Айвазян является автором внутренних интерьеров ряда армянских церквей в Европе и армянского собора Святого Саргиса в Тегеране. В своих работах Эдман Айвазян коснулся эпоса «Давид Сасунский», проиллюстрировал произведения Ованеса Туманяна, создал множество портретов и морских пейзажей. Работы Айвазян находятся в различных церквях и музеях.

В 2015 году министерством диаспоры Армении был награжден медалью «Аршил Горки»

Cкончался в Лондоне от коронавирусной инфекции COVID-19 25 марта 2020 года.

Выставки 
С 1950 по 1990 экспонировался во многих индивидуальных и групповых выставках в Иране, Армении, Великобритании и США.

 Групповая выставка персидско-армянских художников «Союза культуры», 1949
 Групповая выставка «Весна» Клуб, Тегеран, 1950
 Ежегодная выставка Всесоюзного общества культурных связей, Тегеран, 1950—1951
 Групповая выставка «Иран-США», Тегеран, 1952
 Групповая выставка современных художников, Тегеран, 1954, 1955
 Выставка «Иран-США», Тегеран, 1956
 Персональная выставка графических работ, Гилдхолл, Лондон, 1967
 Персональная выставка, Гулбенкян Холл, Лондон, 1982
 Персональная выставка, зал Горького, Нью-Йорк, 1983
 Союз художников Армении, Ереван, 1987
 Выставка в Арарат Клубе, Тегеран
 Групповая выставка-фестиваль, посвященная Комитасу, Канада, 2009
 «Цвета Родины», Ереван, Национальная галерея Армении, 2015
 «Встреча с моим другом Саргисом Мурадяном», Галерея Саргиса Мурадяна, 2016

Примечания 

Умершие от COVID-19 в Великобритании